Дзамихов — фамилия. Известные носители:

 Дзамихов, Анзор Ратмирович (род. 1975) — российский футболист.
 Дзамихов, Касболат Фицевич (род. 1957) – российский историк.
 Дзамихов Данила Анзорович (род 2001) – российский музыкальный продюсер.Владелец лейбла <<Dzamikh music >>